Robert Edwin "Rob" Plumb  (né le  à Kingston, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace professionnel à la retraite. Il est le frère cadet de Ron Plumb qui a également été un joueur de hockey sur glace professionnel.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1974-1975 || Kingston Canadians || AHO-Jr || 58 || 9 || 16 || 25 || 41 || 8 || 2 || 4 || 6 || 9
|- 
| 1975-1976 || Kingston Canadians || AHO-Jr || 26 || 6 || 5 || 11 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 1976-1977 || Kingston Canadians || AHO-Jr || 64 || 20 || 31 || 51 || 73 || 13 || 8 || 4 || 12 || 18
|- 
| 1977-1978 || Red Wings de Kansas City || LCH  || 55 || 18 || 11 || 29 || 34 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1977-1978 || Red Wings de Détroit || LNH || 7 || 2 || 1 || 3 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1978-1979 || Red Wings de Kansas City || LCH  || 44 || 17 || 20 || 37 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1978-1979 || Red Wings de Détroit || LNH || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1979-1980 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 18 || 1 || 2 || 3 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1979-1980 || Kalamazoo Wings || IHL || 56 || 24 || 44 || 68 || 39 || 13 || 4 || 4 || 8 || 24
|- 
| 1980-1981 || Kalamazoo Wings || IHL || 82 || 54 || 55 || 109 || 70 || 8 || 3 || 1 || 4 || 4
|- 
| 1981-1982 || EHC Dübendorf || LNB || 38 || 52 || 33 || 85 || - ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1982-1983 || EHC Dübendorf || LNB || 38 || 37 || 39 || 76 || - ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1983-1984 || EHC Dübendorf || LNB || 42 || 43 || 38 || 81 || - ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1984-1985 || EHC Dübendorf || LNB || 42 || 45 || 60 || 105 || - ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1985-1986 || Zürcher SC || LNA || 36 || 19 || 21 || 40 || 51 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1987-1988 || EHC Uzwil || LNB || 22 || 22 || 13 || 35 || 24 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|-

Références 

Naissance en août 1957
Naissance à Kingston (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur du ZSC Lions
Joueur du EHC Dübendorf
Joueur du EHC Uzwil